NUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di En Nahud (Sudan)